Сан Хосе Реформа има више значења:

 Сан Хосе Реформа (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе Реформа (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику